

Ді-Каб — місто, штат Міссісіпі
 Ді-Каб — місто, штат Міссурі
 Ді-Каб — місто, штат Нью-Йорк